Maria Addolorata – appellativo della Vergine Maria
 Addolorata – nome femminile
 Addolorata – scultura lignea opera di Filippo Martinengo
 L'Addolorata – dipinto di Francesco Hayez